Ба́бин () — село в Ильинецком районе Винницкой области Украины.

История 
Бывшее село Липовецкого уезда Киевской губернии Российской империи.

В 1862 году здесь был построен Бабинский сахарный завод.

В 1917 - 1920 село оказалось в зоне боевых действий гражданской войны и власть здесь несколько раз менялась. В 1920 году в селе был создан красный партизанский отряд, который в дальнейшем вошёл в состав 8-й дивизии Червонного казачества РККА.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 - 1944 селение находилось под немецко-румынской оккупацией. В период оккупации, с октября 1942 до марта 1944 года на сахарном заводе действовала советская подпольная группа, которой руководил Ф. Сущинский.

В 1971 году население составляло 1734 человек, здесь действовали колхоз имени XXI съезда КПСС (на балансе которого находилось 2127 гектар земли), сахарный завод, средняя школа, 3 библиотеки, 2 клуба, больница, аптека, телефонная станция и радиоузел.

Население по переписи 2001 года составляло 1247 человек.

Адрес местного совета 
22714, Винницкая область, Иллинецкий р-н, с.Бабин, ул. Ленина, 3

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Бабин на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ильинецкого района